

Aardrijkskundig begrip 
 een tektonische plaat
 een zandplaat

Aardrijkskundige plaats 
 Plaat (plaats), een kern in Limburgse gemeente Gulpen-Wittem

Techniek en materiaal 
 een plat, meestal rechthoekig, stuk uit een bepaalde stof, zie plaat (constructie)
 een type vloer bestaande uit platen van gewapend beton, zie b.v. kanaalplaatvloer
 een plat stuk metaal, zie plaatmetaal
 een plat stuk hout, bijvoorbeeld meubelplaat
 een spaanplaat

Drukkerij 
 een drukplaat

Elektronica 
 een printplaat

Kunst 
 een glad stuk metaal waarop een ets of ander grafisch werk kan gemaakt worden, of de afdruk daarvan
 een illustratie, tekening of prent
 een foto

Muziek 
 een grammofoonplaat

Voeding 
 een soort snoepgoed, zie borstplaat (snoepgoed)

Voorwerpen 
 een bakplaat
 een deel van een harnas, zie borstplaat (harnas) of scheenplaat
 een deel van een uurwerk, de wijzerplaat